Röhrenbach und Rörenbach sind geographische Namen

einer Gemeinde:
 Röhrenbach (Niederösterreich), Gemeinde im Bezirk Horn, Niederösterreich

von Orten:
 Röhrenbach (Gemeinde Böheimkirchen), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Böheimkirchen, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Röhrenbach (Gemeinde Rabenstein), Ortsteil der Marktgemeinde Rabenstein an der Pielach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Röhrenbach (Gemeinde Sieghartskirchen), Katastralgemeinde der Marktgemeinde Sieghartskirchen, Bezirk Tulln, Niederösterreich
 Röhrenbach (Heiligenberg), Weiler von Gemeinde Heiligenberg, Bodenseekreis, Baden-Württemberg

von Gewässern:
 Röhrenbach (Attel), linker Zufluss der Attel bei der Martermühle, Gemeinde Aßling, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Röhrenbach (Kleine Tulln), linker Zufluss der Kleinen Tulln nach Kogl, Marktgemeinde Sieghartskirchen, Bezirk Tulln, Niederösterreich 
 Röhrenbach (Muttergottesgraben), linker Zufluss des Muttergottesgrabens (rechter Oberlauf der Deggendorfer Aach) bei Röhrenbach, Gemeinde Heiligenberg, Bodenseekreis, Baden-Württemberg
 Röhrenbach (Pielach), rechter Zufluss der Pielach in Rabenstein an der Pielach, Bezirk Sankt Pölten-Land, Niederösterreich
 Röhrenbach (Rehweilerbach), rechter Zufluss des Rehweilerbachs (zur Blies) in Rubenheim, Gemeinde Gersheim, Saarpfalz-Kreis, Saarland

 Rörenbach (Kemme), linker Zufluss der Kemme, im Dialekt Chemebach/Chemibach, an der Mannenmühle, Gemeinde Kemmental, Bezirk Kreuzlingen, Kanton Thurgau

Siehe auch:

 Rohrenbach
 Röhrnbach